The Odd Couple steht für:

 The Odd Couple (Album), Album von Gnarls Barkley (2008)
 The Odd Couple, Originaltitel von Ein seltsames Paar, US-amerikanischer Film von Gene Saks (1968)
 The Odd Couple, Originaltitel von Männerwirtschaft, US-amerikanische Fernsehserie (1970–1975)
 The Odd Couple II, Originaltitel von Immer noch ein seltsames Paar, US-amerikanischer Film von Howard Deutch (1998)
 The Odd Couple, Originaltitel von Odd Couple (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (ab 2015)
 Odd Couple (Band), deutsche 2014 in Berlin gegründete Band